|-
| 144601 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144602 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144603 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144604 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144605 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144606 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144607 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144608 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144609 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144610 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144611 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144612 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144613 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144614 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144615 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144616 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144617 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144618 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144619 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144620 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144621 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144622 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144623 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144624 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144625 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144626 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144627 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144628 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144629 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144630 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144631 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144632 - ||  || 19 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144633 Georgecarroll ||  || 21 martie 2004 ||  || 
|-
| 144634 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144635 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144636 - ||  || 20 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144637 - ||  || 20 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144638 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144639 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144640 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144641 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144642 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144643 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144644 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144645 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144646 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144647 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144648 - ||  || 24 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144649 - ||  || 24 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144650 - ||  || 25 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144651 - ||  || 26 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144652 - ||  || 26 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144653 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144654 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144655 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144656 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144657 - ||  || 26 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144658 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144659 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144660 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144661 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144662 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144663 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144664 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144665 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144666 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144667 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144668 - ||  || 27 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144669 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144670 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144671 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144672 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144673 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144674 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144675 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144676 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144677 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144678 - ||  || 29 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144679 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144680 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144681 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144682 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144683 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144684 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144685 - ||  || 29 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144686 - ||  || 29 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144687 - ||  || 29 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144688 - ||  || 29 martie 2004 || Kitt Peak || 
|-
| 144689 - ||  || 31 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144690 - ||  || 16 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144691 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144692 Katemary || 2004 GC || 9 aprilie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 144693 - || 2004 GF || 8 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144694 - ||  || 10 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144695 - ||  || 8 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144696 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144697 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144698 - ||  || 8 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144699 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144700 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-